Stat steht für:
 Stat (Einheit), eine veraltete Einheit der Radioaktivität
 stat, von lateinisch statim, „sofort“, insbesondere in der Medizin
 Stat (Zeitschrift), eine Statistikzeitschrift 

STAT als Abkürzung steht für:
 Signal Transducers and Activators of Transcription, siehe STAT-Proteine
 Statistik Austria, das statistische Amt der Republik Österreich

Siehe auch:
 Stadt (Begriffsklärung)
 Statt
 Stätte
 Staat (Begriffsklärung)

Abkürzung